PZY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Piešťany (Slovacchia)
 PZY – codice vettore ICAO della compagnia aerea Zapoljar'e Aviakompanija, Noril'sk-Alykel' (Russia)